Votuporanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Votuporanga (ort), São Paulo, 
 Votuporanga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar